Lyngsfjord är en omkring 85 kilometer lång , från norr till söder gående fjord i Troms fylke, norra Norge öster om Tromsö.

Lyngsfords innersta del kallas Storfjord. På Lyngshalvön väster om Lyngsfjorden, som genom Kjosen, en sidofjord till Ullsfjord och det 5 kilometer breda långa Lyngseid delas i en sydlig och en nordlig del, finns vilka och starkt sönderskurna fjäll, högsta toppen är Jæggevarre.

Källor 

 

Norges fjordar
Svensk uppslagsbok
Troms fylke